Rajd Monte Carlo 1951 (21. Rallye Automobile de Monte-Carlo) – rajd samochodowy rozgrywany w Monaco od 22 do 29 stycznia  1951 roku. Rajd został rozegrany na asfalcie i śniegu.

Wyniki końcowe rajdu

Przypisy 

Rajd Monte Carlo
Monako w XX wieku